Simor János (1813–1891) székesfehérvári kanonok, később győri püspök, majd bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek
 Simor János  (1917–1985) Alpár Ignác-emlékérmes közgazdász, építési miniszterhelyettes